Chiesa di Santa Rosalia di Benetutti
Chiesa di Santa Rosalia di Bivona
Chiesa di Santa Rosalia di Cagliari
Chiesa di Santa Rosalia di Favara
Chiesa di Santa Rosalia di Palermo
Chiesa di Santa Rosalia e dei Santi Quattro Coronati al Capo di Palermo
Chiesa di Santa Rosalia di Palestrina